La Bundesautobahn 7 (o A 7) è un'autostrada tedesca. Con 962 km è l'autostrada più lunga della Germania e la seconda in Europa dopo l'Autovia del Mediterraneo spagnola. Corre in direzione nord-sud, dal confine danese, attraversando lo Schleswig-Holstein, la città di Amburgo, la Bassa Sassonia, l'Assia, il Baden-Würrtemberg e la Baviera, terminando al confine austriaco vicino a Füssen.

Fa parte del tracciato della strada europea E45 ed è uno dei più importanti collegamenti nord-sud d'Europa, collegando la regione della Scandinavia con la regione del Mediterraneo. 

È stata completata negli anni ottanta, in quanto fino ad allora l'autostrada terminava a Würzburg e ripartiva ad Ulma.

L'autostrada A 7 è famosa anche per il tunnel sotto il fiume Elba ad Amburgo; tale tunnel, lungo , è a quattro canne di due corsie cadauna, due canne in direzione nord e due in direzione sud.

Non vi sono particolari lavori in corso o progetti di ampliamento previsti su questa autostrada, salvo i lavori per la realizzazione della terza corsia, tra Northeim e Gottingen.

Percorso

Curiosità 
Il 6 settembre 1971 subito dopo il decollo dall'Aeroporto di Amburgo-Fuhlsbüttel, il volo Paninternational 112 fu costretto ad un atterraggio di emergenza sulla Bundesautobahn 7 a causa della perdita di spinta da entrambi i motori.

Voci correlate 
 Autostrade in Germania
 Autobahn (autostrada)

Altri progetti

Collegamenti esterni

 007